Arlyson Gomes Santos (Bragança, 9 de agosto de 2003) es un periodista, escritor, actor, cineasta y productor musical brasileño. Se dio a conocer en el 2022 con el libro A Antítese Brasileira.

Carrera profesional  
Nacido el 9 de agosto de 2003. Inició su carrera como periodista publicando sus primeros artículos en su blog sobre política,  en el 2021 inició su carrera como productor musical lanzando su primer disco el cual se tituló "Arlyson Mix". Y en 2022, se hizo más conocido después de su primer lanzamiento del libro A antítesis Brasileira, que fue ampliamente reconocido en los medios. Al poco tiempo, también inició su carrera como cineasta, donde comenzó a dar a conocer su trabajo en internet, dirigiendo su primera película llamada The Dawn. Y también actuó como actor en la serie de reality Z interpretando a los personajes de Samuel.

Filmografía

Television

Discografía 

 Bobby Black (2021)
 My Cat (2021)
 Bobby Shot (2021)
 My Lycks Friend (2021)
 Gear Head (2021)
 Spinning (2021)

Referencias

Enlaces externos 

 Website

 

Periodistas de Brasil
Escritores en portugués
Actores de Brasil
Productores discográficos de Brasil